Le mot Bluet peut recouvrir divers sens en botanique :

Plante à fleurs bleues 
Bluet, nom vernaculaire donné à des plantes à fleurs bleues de la famille des Asteracées, appelées aussi bleuets :
 Bleuet des champs (Centaurea cyanus)
 Bleuet des montagnes (Centaurea montana)

Plante à fruits bleus 
Bluet, nom vernaculaire donné au Québec à des plantes à baies bleues du genre Vaccinium :
 Bleuet à feuille dentelée (Vaccinium angustifolium) ou airelle à feuilles étroites
 Bleuet à corymbes (Vaccinium corymbosum) ou grande myrtille américaine
 Bleuet sauvage (Vaccinium myrtilloides) ou airelle fausse-myrtille
Bluet, fruit de ces plantes ou de leurs hybrides :
 Bluet, baie d'Amérique du Nord
 Bluet des Vosges, appellation donnée aux myrtilles cultivées en France, hybrides de Vaccinium corymbosum, pour les distinguer des myrtilles sauvages des Vosges.

Surnom 
Bluet, sobriquet donné par extension aux habitants de la région administrative québécoise du Saguenay–Lac-Saint-Jean ou plus précisément du Lac-St-Jean où les bluets sont cultivés en grande quantité.

Voir aussi 
 
 Myrtille